Africa Cup of Nations 2015, kendt som Orange Africa Cup of Nations Equatorial Guinea 2015 af sponsormæssige årsager, var den 30. udgave af Africa Cup of Nations, den internationale fodboldturnering i Afrika. Den blev organiseret af Confederation of African Football (CAF) og blev afholdt fra 17. januar til 8. februar 2015.

Turneringen skulle oprindeligt være spillet i Marokko, som senere forlangte turneringen udskudt på grund af Ebola-virusepidemien i Vestafrika; i stedet blev Marokko frataget værtsskabet, som blev tildelt til Ækvatorialguinea.

Elfenbenskysten vandt turneringen for anden gang efter at have besejret Ghana 9-8 i straffesparkskonkurrence, efter kampen efter forlænget spilletid stadig var målløs. DR Congo blev 3'er, mens værterne Ækvatorialguinea fik en fjerdeplads. De forsvarende mestre fra Nigeria kvalificerede sig ikke til turneringen.

Hold

Kvalificerede hold 
Seksten hold deltog ved turneringen.

1 Fed indikerer vinder det år.
2 Kursiv indikerer værtskab det år.

Stadioner 
De fire udvalgte ækvatorial guineanske byer som vært for turneringen var Malabo, Bata, Mongomo og Ebebiyín. Byerne Malabo og Bata var også værter ved Africa Cup of Nations 2012.

Dommere 
Følgende dommere blev udvalgt til at dømme ved turneringen:
Dommere

  Mehdi Abid Charef
  Juste Ephrem Zio
  Néant Alioum
  Noumandiez Doué
  Gehad Grisha
  Bamlak Tessema Weyesa
  Eric Otogo-Castane
  Bakary Gassama

  Joseph Lamptey
  Aboubacar Mario Bangoura
  Hamada Nampiandraza
  Koman Coulibaly
  Ali Lemghaifry
  Rajindraparsad Seechurn
  Bouchaïb El Ahrach

  Malang Diedhiou
  Bernard Camille
  Victor Gomes
  Med Said Kordi
  Janny Sikazwe

Linjedommere

  Albdelhak Etchiali
  Jerson Emiliano Dos Santos
  Jean-Claude Birumushahu
  Oamogetse Godisamang
  Evarist Menkouande
  Yéo Songuifolo
  Hassan Egueh Yacin
  Tahssen Abo El Sadat Bedyer

  Angesom Ogbamariam
  Malik Alidu Salifu
  Aboubacar Doumbouya
  Marwa Range
  Redouane Achik
  Yahaya Mahamadou
  Peter Edibe
  Theogene Ndagijimana

  Djibril Camara
  El Hadji Malick Samba
  Zakhele Siwela
  Ali Waleed Ahmed
  Anouar Hmila

Gruppespil

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Slutspil

Overblik

Kvartfinaler

Semifinaler

Tredjeplads 

Note: ingen forlænget spilletid

Finale

Målscorere 
3 mål

  Thievy Bifouma
  Dieumerci Mbokani
  Javier Balboa
  André Ayew
  Ahmed Akaïchi

2 mål

  Jeremy Bokila
  Christian Atsu
  Wilfried Bony
  Gervinho
  Max Gradel

1 mål

  Nabil Bentaleb
  Faouzi Ghoulam
  Riyad Mahrez
  Islam Slimani
  El Arbi Hillel Soudani
  Aristide Bancé
  Benjamin Moukandjo
  Ambroise Oyongo
  Héldon
  Férébory Doré
  Fabrice Ondama
  Prince Oniangue
  Yannick Bolasie
  Joël Kimwaki
  Emilio Nsue
  Ibán Edú
  Pierre-Emerick Aubameyang
  Malick Evouna
  Kwesi Appiah
  Jordan Ayew
  John Boye
  Asamoah Gyan
  Wakaso Mubarak
  Kévin Constant
  Ibrahima Traoré
  Mohamed Yattara
  Seydou Doumbia
  Wilfried Kanon
  Yaya Touré
  Bakary Sako
  Modibo Maïga
  Sambou Yatabaré
  Mame Biram Diouf
  Kara Mbodj
  Moussa Sow
  Oupa Manyisa
  Mandla Masango
  Thuso Phala
  Yassine Chikhaoui
  Mohamed Ali Moncer
  Emmanuel Mayuka
  Given Singuluma

1 selvmål
  Thulani Hlatshwayo (imod Algeriet)

Samlet rankering

Marketing

Sponsorer 
Africa Cup of Nations 2015 havde en titelsponsor og syv officielle sponsorer som vist nedenfor.

Referencer 

African Cup of Nations
Fodbold i 2015